Пахо́мий — мужское имя коптского (египетского) происхождения.

Этимология 
Имя происходит из коптского языка: ⲡⲁϩⲱⲙ (pahōm) от ⲁϩⲱⲙ (ahōm) ‘орёл или сокол; хищная птица’ (начальная ⲡ p- означает определённый артикль мужского рода). В греческий было заимствованно в форме  и , где народной этимологией было интерпретировано как «широкоплечий» от  «широкий» и  «плечо». Из греческого в русский было заимствованно в форме Пахо́мий или  Пахо́м.

Именины 
 Православные (даты даны по григорианскому календарю): 24 января, 26 января, 5 марта, 3 апреля, 19 мая, 20 мая, 28 мая, 11 августа, 20 сентября, 21 октября.

Персоналии 
 Пахомий — епископ Ростовский (1214—1216)
 Пахомий (архиепископ Астраханский) (ум. 1655) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Астраханский и Терский, духовный писатель XVII века

 Пахомий Великий (ум. 346) — египетский монах; создатель первого христианского монастыря и один из основателей христианского монашества.
 Пахомий Кенский (около 1450 года — около 1515 года) — русский православный святой, преподобный.
 Пахомий Логофет (Серб) (ум. не ранее 1484) — агиограф.
 Пахомий Нерехтский (нач. XIV — 1384) — игумен, преподобный.
 Пахомий Русский (ум. 1730) — преподобный, мученик Русской церкви. 

 Пахомий (Брусков) (род. 1976) — епископ Чистопольский и Нижнекамский Русской православной церкви.
 Пахомий (Кедров) (1876—1937) — архиепископ Черниговский Русской православной церкви.
 Пахомий (Леонов) (ум. 1794) — иеромонах Русской православной церкви; строитель Свято-Успенской Саровской пустыни.
 Пахомий (Русин) (1880—1936) — иеромонах Русской православной церкви, преподобномученик.
 Пахомий (Симанский) (ок. 1709—1789) — епископ Устюжский и Тотемский, епископ Тамбовский и Пензенский Русской православной церкви.
 Пахомий (Шпаковский) (1672—1723) — митрополит Воронежский и Елецкий Русской православной церкви.

См. также 
 Пахомов

Примечания

Источники 

Мужские имена
Имена египетского происхождения
Русские мужские имена